Karangpawitan (Padaherang), een plaats in Indonesië
Karangpawitan (Karawang Barat), een plaats in Indonesië
Karangpawitan (Kawali), een plaats in Indonesië
Karangpawitan (Karangpawitan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing